

Astronomia 
 Cratere Bole – cratere sulla superficie di Marte

Persone 
 Grega Bole (1985) – ciclista sloveno
 Janez Bole (1919-2007) – direttore di coro sloveno

Geografia

Cina 
 Bole o Börtala – città nella Prefettura di Börtala (Xinjiang)

Etiopia 
 Bole – distretto di Addis Abeba, città autonoma

Finlandia 
 Böle – nome svedese di Pasila, quartiere di Helsinki, città nel distretto di Helsinki (Uusimaa)

Ghana 
 Bole – città nel distretto di Bole (Regione Settentrionale)
 Distretto di Bole – distretto con capoluogo Bole

Regno Unito 
 Bole – località nella contea Nottinghamshire (Inghilterra)

Svezia 
 Böle – frazione di Piteå, comune nella contea di Norrbotten (Norrland)

Svizzera 
 Bôle – ex comune ora frazione di Milvignes, comune nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel)

Trasporti 
 Aeroporto di Addis Abeba-Bole – aeroporto situato ad Addis Abeba (Etiopia)

Pagine correlate 
 Bola (disambigua) – pagina di disambiguazione